La première édition de la Coupe d'Asie masculine de volley-ball s'est déroulée du 20 au .

Équipes présentes

Composition des poules

Tour préliminaire

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Phase finale

Classement 5 à 8

Classement 1 à 4

Tableau final

Récompenses individuelles 
MVP : '''Hamzeh Zarrini 
Meilleur marqueur : Yasuyuki Shibakoya 
Meilleur attaquant : Park Chul-woo 
Meilleur serveur : Cui Jianjun 
Meilleur passeur : Saranchit Charoensuk 
Meilleur réceptionneur : Yeo Oh-Hyun 
Meilleur défenseur : Chien Wei-Lun 
Meilleur libero : Yeo Oh-Hyun

Liens externes 

2008 masculin
Compétition de volley-ball à Nakhon Ratchasima
Coupe d'Asie masculine de volley-ball 2008
2008 en Thaïlande
Sport en septembre 2008